Stardom  – film canadese del 2000 diretto da Denys Arcand
Stardom (gruppo musicale)  – gruppo musicale italiano